Le mot devata ou devatâ peut désigner :

 le pluriel du mot deva, désignant une divinité hindoue secondaire ;
 dans la culture khmère — dans les bas-reliefs présents sur le site d'Angkor —, la représentation d'une danseuse vue de face à la manière d'une devata, par opposition à une apsara.

Notes et références